Mühlberg kan syfta på:

Slaget vid Mühlberg – avgörande slag i Schmalkaldiska kriget 1547 vid staden Mühlberg/Elbe

Geografi

Tjeckien 

 Větrník (berg i Tjeckien, Södra Mähren, lat 48,89, long 15,86),

Tyskland 

 Mühlberg/Elbe, Brandenburg, 
 Mühlberg, Drei Gleichen, ort, Thüringen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar